Grand Prix San Marina 1990 (oficiálně 10o Gran Premio di San Marino) se jela na okruhu Autodromo Enzo e Dino Ferrari v Imole v Itálii dne 13. května 1990. Závod byl třetím v pořadí v sezóně 1990 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1990
Grand Prix San Marina